Veo puede hacer referencia a:
Veo, localidad perteneciente al municipio de Alcudia de Veo (Castellón, España); 
El río Veo, en España; 
El grupo Veo Televisión; 
Veo veo, juego de palabras;
Veo, veo... mamoneo!!, álbum de Rosendo; o
El Veo, un críptido parecido a un pangolín gigante.